Шима́новка () — село на Украине, находится в Тепликском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0523788001. Население по переписи 2001 года составляет 530 человек. Почтовый индекс — 23822. Телефонный код — 4353.
Занимает площадь 0,199 км².

Адрес местного совета 
23822, Винницкая область, Теплицкий р-н, с. Шимановка, ул. 1 Мая, 1

Ссылки 
 Шимановка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Тепликского района